Javier Benjumea es el nombre de varios miembros de la familia Benjumea, históricamente relacionados con la empresa Abengoa:
Javier Benjumea Puigcerver, el fundador de Abengoa.
Javier Benjumea Llorente, hijo del anterior.